Gunvor ist:
 ein altnordischer weiblicher Vorname, siehe Gunvor (Vorname)
 der Künstlername und Vorname der Schweizer Sängerin Gunvor Guggisberg (* 1974)
 ein Asteroid, siehe (4586) Gunvor
 ein Ölhandelsunternehmen, siehe Gunvor (Unternehmen)